Butzengeiger ist der Familienname folgender Personen:

 Friederike Butzengeiger (* 1984), deutsche Theaterschauspielerin und Sängerin
 Karl Butzengeiger (1882–1962), deutscher Bankmanager
 Otto Butzengeiger (1885–1968), deutscher Mediziner und Hochschullehrer